Inferno kan syfta på:

 Inferno (operativsystem) – ett operativsystem
 Inferno Match – en wrestling-match där ringkanterna står i lågor

Film och TV 
 Inferno (1947) – en fransk film, originaltitel Monsieur Vincent
 Inferno (1953) – en amerikansk film, originaltitel Inferno
 Inferno (1973) – en svensk TV-film
 Inferno (1980) – en italiensk film, originaltitel Inferno
 Inferno (1998) – en amerikansk TV-film, originaltitel Inferno
 Inferno (1999) – en amerikansk film, originaltitel Coyote Moon 
 Hellraiser 5: Inferno – en amerikansk film från 2000, originaltitel Hellraiser: Inferno
 Inferno (2001) – en brittisk film, originaltitel Inferno
 Inferno (TV-program) – ett svenskt TV-program från 2010
 Inferno (film, 2016) – en amerikansk film, originaltitel Inferno. Baserad på romanen från 2013 med samma titel

Böcker 
 Inferno – första boken i Dantes Den gudomliga komedin
 Inferno (Strindberg) – en självbiografisk bok av August Strindberg
 Inferno (2013) – en roman av Dan Brown

Tidningar 
 Inferno (musiktidning) – finländsk musiktidning med inriktning på heavy metal
 Inferno (serietidning) – en svensk serietidning som gavs ut i 11 nummer av Epix förlag mellan åren 1991 och 1992 och innehöll bland annat serier med The Sandman, Swampthing och Hellblazer

Musik 
 Inferno (album av Motörhead) – hårdrocksgruppen Motörheads artonde album, utgivet 2004
 Inferno (album av Entombed) – death metal-bandet Entombeds åttonde fullängdsalbum från 2003
 Inferno (album av Petra Marklund) – ett album från 2012 av Petra Marklund
 Inferno (musikfestival) – en norsk metal-festival
 Inferno (musiker) – artistnamn för den polske musikern Zbigniew Robert Promiński
 Inferno (musikgrupp) – ett Stockholmsbaserat punkband aktivt i mitten av 1980-talet, bland medlemmarna fanns Roger Karlsson